Еммі (, ) — жіноче (іноді також чоловіче) ім'я.

Ім'я 
 Еммі Беджанян — вірменська співачка.
 Еммі Россам — американська акторка та співачка.

Мистецтво

Фільм 
 «Еммі» — американська телевізійна нагорода.

Інше